Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1991.

Udo Riglewski e Michael Stich erano i detentori del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jakob Hlasek e Patrick McEnroe.

Anders Järryd e Gary Muller hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Hlasek e McEnroe.

Teste di serie
 Jakob Hlasek /  Patrick McEnroe (finale)
 Anders Järryd /  Gary Muller (campioni)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (semifinali)
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1991
ATP Tour 1991